Ermida de Nossa Senhora do Pranto pode designar as seguintes ermidas:

 Ermida de Nossa Senhora do Pranto (Chamusca), Portugal
 Ermida de Nossa Senhora do Pranto (Mação), Portugal
 Ermida de Nossa Senhora do Pranto (Nordeste), Açores, Portugal

Ver também 
 Capela de Nossa Senhora do Pranto (desambiguação)

Desambiguação